Der Gundersen-Wettkampf Großschanze/10 km in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 14. Februar statt.

Ergebnisse

Skispringen 
10:00 Uhr

Skilanglauf 
13:45 Uhr

Weblinks 
 

Gundersen Normalschanze